Thomas Ray (1681-1749), Iers ondernemer in Oostende
Thomas Ray (1725-1791), ondernemer in Oostende, zoon van de vorige
Thomas Ray (polsstokhoogspringer), (1862) Brits atleet